Die Rektoren der Universität Basel wechselten sich anfangs zweimal pro Jahr ab, seit 1565 jährlich und heute alle vier Jahre.

Einzelnachweise 

!
Basel, Universitat, Rektoren